Koniarky – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji
 Koniarky – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji